«Los Valles» puede referirse a:

Divisiones administrativas

en España 
 Los Valles (C.P. 33414), localidad de Candamo, Asturias;
 Los Valles (C.P. 33949), localidad de Entrego, Asturias;
 Los Valles (C.P. 33909), localidad de Langreo, Asturias;
 Los Valles (C.P. 38329), localidad de San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife;
 Los Valles (C.P. 33610), localidad de Turón, Asturias;
 Los Valles (C.P. 33316), localidad de Villaviciosa, Asturias;
 Los Valles (C.P. 39809), localidad de Cantabria;
 Los Valles (C.P. 35539), localidad de Las Palmas;
Variante "Valles"
 Valles (C.P. 39590), localidad de Cantabria;
 Valles (C.P. 46818), localidad de Valencia.